Yardley (Pensilvânia)
Yardley of London

Desambiguações de topônimos